Mikael Ymer era il detentore del titolo del 2019, ma ha scelto di partecipare al torneo ATP di Gstaad.

In finale Jiří Lehečka ha sconfitto Nicolás Kicker con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Botic van de Zandschulp (semifinale)
  Henri Laaksonen (ritirato)
  Antoine Hoang (primo turno)
  Mario Vilella Martínez (quarti di finale)

  Dmitrij Popko (quarti di finale)
  Kimmer Coppejans (primo turno)
  Alexandre Müller (secondo turno)
  Guido Andreozzi (secondo turno)

Wildcard 

  Leo Borg (primo turno)
  Patrik Niklas-Salminen (primo turno)

  Otto Virtanen (quarti di finale)

Qualificati 

  Geoffrey Blancaneaux (quarti di finale)
  Bogdan Bobrov (primo turno)

<li>  Arthur Cazaux (primo turno)
<li>  Nicolás Kicker (finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Tampere Open 2021